Gradenegg ist der Name folgender Orte:

 Katastralgemeinde Gradenegg (Gemeinde Liebenfels), Katastralgemeinde von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gradenegg (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft in der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gradenegg (Gemeinde Moosburg), Katastralgemeinde von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Gradenegg ist der Name folgender Bauwerke:

 Burgruine Gradenegg, Burgruine in der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Gradenegg ist der Name folgender Personen:

 Gradenegg, (auch Gradeneckh) ehemaliges Adelsgeschlecht und Herren der Burg Gradenegg bei Liebenfels Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Franz Freiherr von Gradenegg, auch Gradeneckh